Yours Truly (Ariana Grande), het debuutalbum van Ariana Grande
 Yours Truly (Sick of It All), een album van Sick of It All
 Yours Truly (Rick Braun), een album van Rick Braun
 Yours Truly (Sublime with Rome), een album van Sublime with Rome
 Yours Truly (16 Horsepower), een verzamelalbum van 16 Horsepower